2006 Голяма награда на Китай е 3-то за Голямата награда на Китай и шестнадесети кръг от сезон 2006 във Формула 1, провежда се на 1 октомври 2006 година на пистата Шанхай в Шанхай, Китай.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Китай